Warholm är ett svenskt efternamn, som i oktober 2018 bars av 69 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Warholm 
 Clas Warholm (1821–1891), teolog 
 David Richard Warholm (1827–1900), präst
 Edvin Warholm (1872–1939), ingenjör
 Gottfrid Warholm (1826–1906), godsägare
 Harald Warholm (1920–1967), norsk politiker
 Johan Wilhelm Warholm (1817–1908), präst
 Karsten Warholm (född 1996), norsk löpare
 Olof Warholm (1739–1805), präst
 Richard Warholm (1857–1942), läkare
 Sebastian Warholm (född 1995), norsk skådespelare
 Thorsten Warholm (1855–1934), präst

Källor 

 

Svenska efternamn